Proteus kan syfta på:

Proteus – ett havsväsen utanför Egyptens kust inom den grekiska mytologin
Proteus (måne) – en av Neptunus månar
Proteus syndrom – en sjukdom
Proteus (farkost) – en vattenfarkost
Proteus (datorspel) – ett datorspel
Proteus (djur) – ett släkte i familjen stjärtgroddjur
Bristol Proteus – en brittisk gasturbinmotor
Teater Proteus – fri teatergrupp i Lund
Proteus – en pseudonym för en svensk historiker och organisatör av svenska frivilliginsatser i det finska inbördeskriget, se Olof Palme (historiker)